Viktor Eichler ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Viktor Eichler (Bildhauer) (1897–1969), deutscher Bildhauer
 Viktor Eichler (Tanzlehrer) (1889–1943), österreichischer Tanzlehrer, Ballettmeister und Choreograf